Partito Laburista Democratico – partito politico australiano
Partito Laburista Democratico – partito politico barbadiano
Partito Laburista Democratico – partito politico neozelandese

Pagine correlate 
Partito Democratico del Lavoro